Кумалыр — топоним в Республике Алтай России:

Кумалыр — приток Башкауса.
Нижний Кумалыр — приток Семы.
Верхний Кумалыр — приток Семы.
Кумалыр — село Шебалинского района.